Dodelijk dilemma (boek), een boek van Stephen King uit 1979
The Dead Zone (film), de daarop gebaseerde film van David Cronenberg uit 1983
The Dead Zone (televisieserie), de televisieserie met Anthony Michael Hall die op Kings verhaal voortborduurde vanaf 2002